Миноносцы типа «Улучшенный Сунгари» — Строились на Охтинской верфи в 1900—1902 гг. по чертежам миноносца «Сунгари». В отличие от прототипа имели иную конструкцию корпуса и котлов. Предназначались для службы на Дальнем Востоке. Входили в отряд контр-адмирала Вирениуса. В связи с начавшейся русско-японской войной были возвращены на Балтику.

Список миноносцев серии 

Миноносцы России
Миноносцы по типам